Johann Eller ist der Name folgender Personen:

*Johann Kaspar Eller (1727–1796), deutscher Politiker, Bürgermeister in Elberfeld 
 Johann Theodor Eller (1689–1760), deutscher Mediziner und Chemiker